Мі́ддлтон () — англомовне прізвище або топонім.

Персоналії 
 Міддлтон (прізвище)

Топоніми 

 Мідлтон — кораловий риф біля Австралії.
 Мідлтон — місто в церемоніальному метропольному графстві Великий Манчестер в Англії із центром у місті Манчестер.

Міддлтон — місто, штат Айдахо
 Міддлтон — місто, штат Массачусетс
 Міддлтон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Міддлтон — місто, штат Теннессі
 Міддлтон — місто, штат Вісконсин
 Міддлтон — місто, штат Вісконсин

Див. також 
 HMS Middleton (L74)